Меган Доддс (, род. 15 февраля 1970) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Доддс родилась и выросла в Сакраменто, штат Калифорния. После окончания колледжа она поступила в Джульярдскую школу драмы, параллельно выступая на офф-бродвейской сцене. На Бродвее она дебютировала в 1995 году, в пьесе «Школа злословия», после чего была приглашена на ведущую роль в Лондонской постановке «Попкорн». В 1998 году Доддс дебютировала на большом экране с ролью в кинофильме «История вечной любви», после чего появлялась в независимых фильмах «Урбания», «На живца» и «Шоссе 84».

В 1997 году Доддс вышла замуж за Лондонского фотографа и обосновалась на постоянной основе в Англии. В 2005 году она привлекла внимание критиков играя ведущую роль в шоу одной женщины «Меня зовут Рэйчел Корри». Также в 2000-х Доддс периодически появлялась на британском телевидении, в сериалах «Призраки», «Пуаро Агаты Кристи» и «Отель «Вавилон»». В конце десятилетия Доддс вернулась в США, появляясь в сериалах «Доктор Хаус» и «Обмани меня», а затем беря на себя второстепенные роли в «Детройт 1-8-7» и «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк». На регулярной основе, Доддс снялась в пилотах «Я Виктор» для NBC в 2013 году, и «Беглец» (ABC, 2015).

Фильмография 
 История вечной любви (1998)
 Урбания (2000)
 На живца (2000)
 Шоссе 84 (2000)
 Цель (2002)
 Фестиваль (2005)
 Контракт (2005)
 Освободите Джимми (2006)
 Чат (2010)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Джульярдской школы
Актрисы театра США
Киноактрисы США